Hopliphora Lepeletier, 1841 — род пчёл, из трибы Ericrocidini семейства Apidae. Собирательные волоски образуют так называемую корзинку.

Распространение 
Неотропика: Аргентина (Chaco), Бразилия (Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo).

Классификация 
Известно около 6 видов.
  (=Cyphomelissa commata)
  (=Cyphomelissa diabolica)
  (=Eurytis funereus)
  (=Cyphomelissa magnifica)
  (=Cyphomelissa superba)

Примечания

Литература 
 Moure, J. S. (1958). On the bee genus Cyphomelissa (Hymen., Apoidea). Entomol. News 69 (7): 191-194.
 Snelling, R. R. & Brooks, R. W. (1985). A review of the genera of cleptoparasitic bees of the tribe Ericrocini (Hymenoptera: Anthophoridae). Contrib. Sci. Nat. Hist. Mus. Los Angeles Co. 369: 1-34.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки